Ко́мо (бакомо) — народ, проживающий на территории Конго в районе
Кисангани. Численность населения (вместе с народами бира (бабира) и ломби (баломби) около 500 тыс. человек на 1998 год. Языки — комо, кингвана входящие в состав бантоидных языков бенуэ-конголезской семьи. (Языковая карта) (Южанин, 1987. С. 233).

История 
В первой половине XIX века переселились из государства Буньоро (современная Уганда) на современные территории (Винокуров, 1987. С. 536).

Занятия 
Занимаются ручным переложным земледелием (бананы, маниок, батат, арахис, овощи, фрукты. сахарный тростник, хлопчатник, в сухих районах — сорго и маис). Распространена охота, при которой часто используют сети и ловушки. Также занимаются рыболовством, собирательством, разводят овец и коз. Утрачивают значение такие традиционные ремёсла, как гончарное дело, резьба по дереву — маски, орнаментация стен хижин, фигурки предков и т.д (Шитов, 2007. С. 610).

Социальная организация и образ жизни 
Включает этнические группы гумуз,  и .

В деревне есть клан с советом старейшин во главе. Большая традиционная семья, патрилинейный счет родства, полигиния исчезает. У гумуз распространены обменные браки, предпочтительно с дочерью брата отца. Квама предпочитают обмен сёстрами, но используют и выкуп, тогда как удук полностью отказались и от обменных браков, и от выкупа, который считают рабством. Существуют обряды инициаций мальчиков (нкумби) и девочек (элима).

Религия 
Традиционные верования. Вера в создателей мира (Муунгу) и демиургов (Нкья). Существуют астральные мифы. Перед началос сельскохозяйственных работ и охотой проводятся обряды с жертвоприношениями духам. Также существует вера в магию. Часть населения — католики (в основном городские жители).

Язык 
Язык комо имеет письменность на латинской основе: A a, B b, Bh bh, C c, D d, Dh dh, E e, Ɛ ɛ, G g, Gb gb, I i, J j, K k, Kp kp, L l, M m, Mb mb, Mp mp, N n, Nd nd, Ng ng, Ngn ngb, Nj nj, Nk nk, Nkp nkp, Ns ns, Nt nt, Ny ny, O o, Ɔ ɔ, P p, Ph ph, S s, T t, U u, Y y.

Примечания

Литература 
 Винокуров Ю. Н. Заир. Исторический очерк // Африка: энциклопедический справочник. Т.2. К-Я. — М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 536.
 Винокуров Ю. Н., Орлова А. С., Субботин В. А. История Заира в новое и новейшее время / Институт Африки РАН. — М.: Главная редакция восточной литературы, Наука, 1982. С. 58.
 Львова Э. С. Комо // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 253.
 Республика Заир (справочник). — М.: Главная редакция восточной литературы, Наука, 1984.
 Южанин А. Г. Независимое государство Конго // Африка: энциклопедический справочник. Т.2. К-Я. — М.: Советская энциклопедия, 1987, С.233.
 Corfield, F.D. (1938): The Koma. Sudan Notes and Records 21: 123—165.
 Grottanelli, V.L. (1947): Burial among the Koma of Western Abyssinia. Primitive Man 20(4): 71-84.
 Thomas, John P. 1992. Tone in Komo // Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota 36: 71-160.
 Thomas, John P. 1992. A morphophonology of Komo: non-tonal phenomena // M.A. thesis, University of North Dakota. P. 61.

Ссылки 
 Комо на Ethnologue: Languages of the World''

Народы Демократической Республики Конго